Asiatiska mästerskapet i fotboll för damer 1986 spelades i december 1986 i Hongkong. Kina vann turneringen för första gången, i finalen besegrade man Japan.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Semifinal

Match om tredjepris

Final

Externa länkar
RSSSF.com

1986 i Hongkong
Fotbollsåret 1986
Fotboll i Hongkong
1986
WP:Projekt Kina
Sportevenemang i Hongkong